Krzywy Potok – potok, lewy dopływ Zielonej
 Krzywy Potok – potok, dopływ Brochówki
 Krzywy Potok – potok, dopływ Gładyszówki
 Krzywy Potok – potok, dopływ Isepnicy
 Krzywy Potok – potok, dopływ Kiczorki
 Krzywy Potok – potok, dopływ Kocońki
 Krzywy Potok – potok, dopływ Paleczki
 Krzywy Potok – potok, dopływ Starej Rzeki
 Krzywy Potok – potok,  dopływ Jeziora Solińskiego

Zobacz też 
 Potok Krzywy – potok, dopływ Brzeziny
 Krzywy
 Krzywy Róg